Фуррер — фамилия.

Известные носители:
 Фуррер, Беат (род.1954) — австрийский композитор и дирижёр.
 Фуррер, Йонас (1805—1861) — первый президент Швейцарии.
 Фуррер, Конрад (род.1868) — швейцарский богослов.
 Фуррер, Райнхард Альфред (1940—1995) — немецкий астронавт.
 Фуррер, Рейнгольд (1875—1944) — директор Всемирного почтового союза 1938—1944 годах.